Mangelia merita är en snäckart som beskrevs av Hinds 1843. Mangelia merita ingår i släktet Mangelia och familjen kägelsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kägelsnäckor
merita